Сестри Зайцеви:
 Сестри Зайцеви — російський жіночий вокальний дует.
 Сестри Зайцеви — гумористичний дует Олексія Ліхницького та Романа Юнусова.